Рижская архиепархия — название архиепархий различных христианских церквей, центр которых располагается в городе Рига, Латвия.

Современные архиепархии 
 Рижская архиепархия (лютеранская) — архиепархия Латвийской лютеранской церкви;
 Рижская архиепархия (католическая) — архиепархия Римско-Католической церкви.

Историческая архиепархия 
 Рижское архиепископство — средневековое княжество Ливонии на территории современной Латвии.